BBH steht für:
 BahnBus Hochstift GmbH, ein regionales Nahverkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen 
 Bayerische Blindenhörbücherei, siehe Blindenbücherei #Geschichte
 Becker Büttner Held, international tätige Wirtschaftskanzlei
 Bidirectional Best Hits, Methode der Bioinformatik zum Auffinden von orthologen Genen
 Flughafen Barth (IATA-Code)

bbh steht für:
 Bugan (ISO-639-3-Code), eine der Mon-Khmer-Sprachen

b.b.h. steht für:
 Bundesverband selbständiger Buchhalter und Bilanzbuchhalter, ein Berufsverband in Deutschland

Abkürzung